Ljusgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Ljusgöl, sjö i Västerviks kommun,  (14,8 ha)
Ljusgöl (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Ljusgöl (Fliseryds socken, Småland), sjö i Mönsterås kommun,  (3,1 ha)
Ljusgöl (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Ljusgöl (Hallingebergs socken, Småland, 640540-153169), sjö i Västerviks kommun,  (4,5 ha)
Ljusgöl (Hallingebergs socken, Småland, 641338-153057), sjö i Västerviks kommun,  (6,2 ha)
Ljusgöl (Hjorteds socken, Småland, 637918-153634), sjö i Västerviks kommun, 
Ljusgöl (Hjorteds socken, Småland, 638840-154011), sjö i Västerviks kommun,  (15,2 ha)
Ljusgöl (Hjorteds socken, Småland, 639847-152416), sjö i Västerviks kommun,  (5,46 ha)
Ljusgöl (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Ljusgöl (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Ljusgöl (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Ljusgöl (Törnsfalls socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (8,48 ha)
Ljusgölen (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Ljusgölen (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Stora Ljusgöl, sjö i Västerviks kommun,  (7,7 ha)
Ljusgöl (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (5 ha)
Ljusgöl (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (6,83 ha)
Ljusgöl (Yxnerums socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Ljusgölen (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Ljusgölen (Ulrika socken, Östergötland, 644167-147716), sjö i Linköpings kommun, 
Ljusgölen (Ulrika socken, Östergötland, 644320-147940), sjö i Linköpings kommun, 
Ljusgölen (Ulrika socken, Östergötland, 644805-147752), sjö i Linköpings kommun,

Se även
Gjusgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn